«Министерство неджентльменской войны» или «Министерство неджентльменских приёмов ведения войны» () — будущий художественный фильм британского режиссёра Гая Ричи о Второй мировой войне, экранизация книги Дэмиена Льюиса с Генри Кавиллом и Эйсой Гонсалес в главных ролях. Съёмки картины начнутся в феврале 2023 года.

Сюжет 
Основой сценария фильма стала книга Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Действие начинается в 1939 году, на первом этапе Второй мировой войны. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создаёт оперативную группу для диверсий в тылу врага.

В ролях 
 Генри Кавилл
 Эйса Гонсалес

Производство 
В 2015 году студия Paramount купила права на экранизацию книги Дэмиена Льюиса. Сценарий будущего фильма написали Пол Тэймеси и Эрик Джонсон, позже его переработал Араш Амель. В феврале 2021 года стало известно, что Гай Ричи начал работу над фильмом по этой книге и что он намерен переписать сценарий. Продюсером проекта стали Джерри Брукхаймер и Чад Оман. В октябре 2022 года главные роли в фильме получили Генри Кавилл и Эйса Гонсалес. Съёмки начнутся в феврале 2023 года в Турции.

Примечания 

Фильмы Гая Ричи